Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Mercedes Paz che ha battuto in finale Laura Arraya 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Laura Arraya (finale)
 Lilian Kelaidis (secondo turno)
 Emilse Rapponi-Longo (secondo turno)

 Adriana Villagran-Reami (quarti di finale)
 Maeve Quinlan (primo turno)
 Angelika Kanellopoulou (quarti di finale)
 Patrícia Medrado (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1985